делла Корте () — итальянская фамилия. Известные носители:

 делла Корте, Андреа (1883–1968) — итальянский музыковед.
  (1917–2006) — итальянская актриса.
  (род. 1992) — итальянский волейболист.
  (1930–2000) — итальянский писатель и журналист.
  (1875–1962) — итальянский археолог.
  (1913–1991) — итальянский филолог. Сын Андреа делла Корте.